Northern Light (missão espacial)
Northern Light (álbum)
Northern Light (canção de Basshunter)
Northern Lights (livro)
Northern Lights (telefilme)
Northern Lights - Southern Cross

Desambiguação